Ramscheid ist ein Ortsname:

 Ramscheid (Finnentrop), Ortsteil der Gemeinde Finnentrop, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Ramscheid (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Ramscheid (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Ramschied, Ortsteil von Bad Schwalbach im Rhein-Taunus-Kreis